Ist der Familienname folgender Personen:

Jane Youngberg (* 1948), geborene Jane Dubord, kanadische Badmintonspielerin
Richard J. Dubord (1921–1970), US-amerikanischer Politiker